Лос Идолос има више значења:

 Лос Идолос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Идолос (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Идолос, Мархен Дереча (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Идолос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Идолос (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику